Лесная Быль — поселок в Чердаклинском районе Ульяновской области. Входит в Чердаклинское городское поселение.

География 
Находится недалеко от берега Юрманского залива Куйбышевского водохранилища на расстоянии примерно 9 км по прямой на север-северо-запад от районного центра.

История 
12 июня 1987 года вступила в строй первая очередь пионерского лагеря УАПК «Лесная быль». При лагере начали строить жилые дома для обслуживающего персонала, со временем ставший посёлком.

Население
Население 190 человек по переписи 2010 года.

Инфраструктура
Гостиничный комплекс «Лесная быль».

Примечания 

Населённые пункты Чердаклинского района